Nuottakallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuottakallio (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Nuottakallio (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Nuottakallio (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar